H.C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby, forkortet HCØ Lyngby, eller blot HCØL, er et teknisk gymnasium liggende på den anden side af motorvejen ved DTU's område i Lyngby. Gymnasiet er en af tre afdelinger af H.C. Ørsted Gymnasiet, der er en del af TEC.

Tekniske gymnasier i Danmark
Lyngby-Taarbæk Kommune
Gymnasiet